Брине () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр
 Брине () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер